Grodziec (poln.) ist der Name folgender Orte:

 Grodziec (Powiat Koniński), Ort und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Grodziec (Jasienica), Ort in der Gemeinde Jasienica, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Grodziec (Ozimek), Ort in der Gemeinde Ozimek, Woiwodschaft Opole, Polen
 ein Ort in der Gemeinde Zagrodno, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen, sowie die  Burg Grodziec in dieser Ortschaft
 ein Ort in der Gemeinde Czerwińsk nad Wisłą, Woiwodschaft Masowien, Polen
 ein Ort in der Gemeinde Świerczów, Woiwodschaft Opole, Polen
 ein Ort in der Gemeinde Niemodlin, Woiwodschaft Opole, Polen
 ein Ort in der Gemeinde Prabuty, Woiwodschaft Pommern, Polen
 ein Stadtteil der Stadt Będzin, Woiwodschaft Schlesien, Polen